— железнодорожная станция на линиях Фукутосин и Юракутё расположенная в специальном районе Нэрима, Токио. Станция обозначена номером F-03 на линии Фукутосин и Y-03 на линии Юракутё. Была открыта 24 июня 1983 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyo Metro: Станция Тикатэцу-Акацука